Yona steht für:

 Yossi Yona, israelischer Politiker
 Yona (Sängerin), finnische Sängerin

 Yona (Guam), Gemeinde und Siedlung in Guam
 Yona – Prinzessin der Morgendämmerung, Mangaserie

Siehe auch:

 Yonah